Agustín García Arreola (1915-1992), cestista e allenatore di pallacanestro messicano
 Agustín García – calciatore messicano
 Agustín García – schermidore cubano
 Agustín García-Gasco Vicente – cardinale e arcivescovo cattolico spagnolo
 Agustín García Íñiguez – conosciuto come Agus – calciatore spagnolo
 Agustín Parrado y García – cardinale spagnolo